Захаров, Сергей Ефимович:
 Захаров, Сергей Ефимович (1900—1993) — советский живописец, дизайнер, художник-монументалист.
 Захаров, Сергей Ефимович (1909—1973) — Герой Социалистического Труда.